El Aeropuerto Internacional Bassel Al-Assad  es un aeropuerto situado en Latakia, Siria.

Aerolíneas y destinos 
Operban en 2015

Referencias 
 Latakia Destinations

Enlaces externos 
 

Latakia
Latakia